Miejscowości w USA:
 Buckhorn – miasto w stanie Kentucky, w hrabstwie Perry
 Buckhorn – jednostka osadnicza w stanie Pensylwania, w hrabstwie Columbia
 Buckhorn – jednostka osadnicza w stanie Nowy Meksyk, w hrabstwie Grant
 Buckhorn – jednostka osadnicza w stanie Kalifornia, w hrabstwie Amador
Gminy w USA:
 Buckhorn (ang. Buckhorn Township) – gmina w stanie Arkansas, w hrabstwie Baxter
 Buckhorn (ang. Buckhorn Township) – gmina w stanie Arkansas, w hrabstwie Sevier
 Buckhorn (ang. Buckhorn Township) – gmina w stanie Illinois, w hrabstwie Brown
 Buckhorn (ang. Buckhorn Township) – gmina w stanie Karolina Północna, w hrabstwie Harnett
 Buckhorn (ang. Buckhorn Township) – gmina w stanie Karolina Północna, w hrabstwie Wake